Chicafé é um grupo musical brasileiro de axé formado em Salvador, Bahia em 1987. Tem como vocalista Dinão (Enedino Gama).

História 
A Chicafé, banda que tem história na música baiana por revelar nomes como o do cantor Saulo, está cheia de expectativa para esse ano de 2022, quando comemora seus 25 anos de criada. Capitaneada pelo cantor Dinão desde 2018, a banda prepara gravações de músicas inéditas e regravações de clássicos em formato audiovisual para abrir as comemorações. "O meu ritmo é o Axé. Eu estou muito empolgado desde que entrei na Chicafé porque aqui respiramos o Axé. Desde que a banda foi criada, são muitas canções que marcam a música da Bahia por todo o Brasil e a responsabilidade em dar continuidade a essa história é enorme ", conta Dinão, que desde que entrou no grupo, já lançou nas plataformas de streaming de áudio, diversas músicas, como Carnaval que Chegou, De Lamber o Sol, Boto pra F, entre outras.

Músicas de Sucesso 
• Querer

• Punhado de Areia

• É de lamber o Sol

• Chama da Paixão

Ligações externas 

 Página Oficial do Chicafé
 Instagram Oficial do Chicafé

Ligações externas

Bandas da Bahia
Bandas de axé